

Geografia
 Stäfa – comune svizzero del Canton Zurigo
 Arian Stafa – ex calciatore albanese
 Qemal Stafa – politico albanese
 Shaqir Stafa – calciatore albanese